Джеймс Лью́ис (; , США) — американский религиовед, специалист по новым религиозным движениям и сектам, движению нью-эйдж и сатанизму. 

Профессор Школы философии Уханьского университета. 

Сооснователь «Международного общества по исследованию новых религий», главный редактор книжной серии Handbooks on Contemporary Religion, публикуемой издательством Brill и книжной серии New Religions, публикуемой издательством .

Биография 
Детство и юность провёл во Флориде. В 1970-е годы был последователем гуру Йоги Бхаджан, чьё учение представляло собой синтез кундалини-йоги и сикхизма. Разочаровавшись, основал своё собственное религиозное движение, которое, однако, просуществовало недолго.

Образование и научная деятельность 

Получил степень доктора философии по религиоведению в Уэльском университете в Лампетере. В 1990-е годы выступил автором и соавтором нескольких справочных изданий по новым религиозным движениям. В 1992 году основал религиоведческую ассоциацию AWARE, которая объявила своей основной целью «расширение интеллектуальной и религиозной свободы посредством просвещения публики относительно различных религий и культур, включая альтернативные религиозные группы». Ассоциация AWARE стремилась, используя научный подход, проинформировать учёных и простое население о случаях притеснения религиозных меньшинств в США и других странах, а также оказать поддержку американским властям в их борьбе против религиозной дискриминации. Кроме Льюиса, ключевую роль в становлении AWARE как «анти-анти-культовой организации» сыграли такие известные учёные, как Эйлин Баркер, Дэвид Бромли и Джефри Хэдден. Они посчитали нужным создать сообщество квалифицированных учёных, которые могли бы участвовать в качестве экспертов в судебных процессах.

В настоящее время является главным редактором научного журнала Alternative Spirituality & Religion Review (ASSR);, членом редакции «Марбургского журнала религии», главным редактором книжной серии о современных религиях, публикуемой издательством Brill; а также редактором серии Controversial New Religions, публикуемой издательством . Кроме этого, является сооснователем Международного общества по исследованию новых религий. 

Преподавал в Университете Де Поля и . Был ассоциированным профессором религиоведения в Университете Тромсё и почётный старший научный сотрудник в Уэльском университете в Лампетере. В настоящее время является профессором Школы философии Уханьского университета.

Критика 
Ряд учёных и представителей антикультового движения подвергли AWARE резкой критике. Льюиса, в частности, обвинили в том, что он слишком близко общался с членами НРД. Особо резкой критике Льюис подвергся за защиту Аум синрикё. Вскоре после газовых атак в токийском метро Льюис и его коллега-религиовед Джон Гордон Мелтон отправились за счёт Аум синрикё в Японию, где на пресс-конференции объявили, что согласно полученным ими сведениям и материалам, Аум Синрикё была непричастны к атакам, так как не обладала возможностью производить газ зарин. Расследование японских властей показало обратное, что привело в обществе к «кризису доверия» к религиоведам и религиоведению как науке. Происшедшее вызвало серьёзную озабоченность у членов консультативного совета AWARE, что привело к расформированию ассоциации в декабре 1995 года.

Научные труды

Монографии 

 Seeking the Light. Mandeville Press, 1998. 
 Doomsday Prophecies. , 1999. 
 Odd Gods: New Religions and the Cult Controversy. , 2001. 
 Legitimating New Religions. Rutgers University Press, 2003. 
 Children of Jesus and Mary. Oxford University Press, 2010. 
 The Acupuncture Explosion. Oxford University Press, 2011. 
 Introduction to New Religious Movements. Routledge, 2012. 
 Embracing the Darkness: Modern Satanism. Oxford University Press, 2012.

Научная редакция 

 Perspectives on the New Age. SUNY Press, 1992. 
 . — Stanford: CAP, 1994. 
 Church Universal and Triumphant in Scholarly Perspective. Special issue of Syzygy 1994. 
 From the Ashes: Making Sense of Waco. Rowman & Littlefield, 1994. 
 The Gods Have Landed: New Religions from Other Worlds. SUNY Press, 1995. 
 Magical Religion and Modern Witchcraft. State University of New York (SUNY) Press, 1996. 
 Oxford Handbook of New Religious Movements. Oxford University Press, 2004. 
 Controversial New Religions. Oxford University Press, 2005. 
 The Order of the Solar Temple. Ashgate, 2006. 
 Handbook of the New Age. Brill, 2007. 
 The Invention of Sacred Tradition. Cambridge University Press, 2007. 
 Sacred Schisms. Cambridge University Press, 2009
 . Oxford University Press, 2009. — 464 p. ISBN 0-19-533149-4
 Handbook of Modern Paganism. Brill, 2009
 Religion and the Authority of Science. Brill, 2010. 
 Violence and New Religious Movements. Oxford University Press, 2011. 
 Religion and Violence: Critical Concepts in Religious Studies, 4 Vols. Routledge,

Справочники и энциклопедии 

 Lewis J. R. The Beginnings of Astrology in America. Garland, 1990. 
 Lewis J. R. The Inner Life of Theosophy. Garland, 1990. 
 Lewis J. R. The Unification Church: Outreach. Garland, 1990. 
 Lewis J. R. Cults in America. — Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 1998. 
 Lewis J. R. Peculiar Prophets: A Biographical Dictionary of New Religions. , 1998. 
 Lewis J. R. The Human Rights Encyclopedia. , 2001. 
 Lewis J. R. Satanism today: an encyclopedia of religion, folklore, and popular culture. — Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2001. — 371 p. ISBN 1-57607-292-4
 Lewis J. R. Encyclopedia of Cults, Sects and New Religions. , 2nd ed., 2002 [1998]. 
 Lewis J. R. Encyclopedic Sourcebook of UFO Religions. , 2003. 
 Lewis J. R. Encyclopedic Sourcebook of New Age Religions. , 2004. 
 Lewis J. R. Cults: A Reference Handbook. — Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2005. 
 Lewis J. R. Encyclopedic Sourcebook of Satanism. , 2008.

Статьи и главы в книгах 

 «Some Aspects of Sacred Space and Time in Islam.» Studies in Islam 19:3 (July 1982).
 «Reconstructing the ‘Cult’ Experience: Post-Involvement Attitudes as a Function of Mode of Exit and Post-Involvement Socialization.» .  42:2 (Summer 1986).
 «Some Unexamined Assumptions in Western Studies of Sikhism.» Journal of Sikh Studies 12:2 (August 1985).
 «India and the Spectre of Miscegenation: The Thind Decision in the Context of Contemporaneous Myths of Racial Degeneration.» Journal of Sikh Studies.
 «The Cult Withdrawal Syndrome: A Case of Misattribution of Cause?» (co-authored with David G. Bromley.) Journal for the Scientific Study of Religion 26:4 (December 1987).
 «Psychology and Religion in Court.» (co-authored with J. Gordon Melton.) Christian Century 104:30 (October 21, 1987).
 «The Implied Contrast: Images of Sikhism in the Writings of Early Orientalists.» Studies in Sikhism and Comparative Religion 6:2 (Fall 1987).
 «Adam and Eve on Madison Avenue: Symbolic Inversion in Popular Culture.» Studies in Popular Culture 10:1 (Summer 1987).
 «The Scholarship of ‘Cults’ and the ‘Cult’ of Scholarship.» Journal of Dharma 7:2 (April-June 1987).
 «The Tide of Turbans: North American Images of Punjabi Immigrants in the Early Twentieth Century.» Punjab Past and Present 21:1 (April 1987).
 «Shamans and Prophets: Continuities and Discontinuities in Native American New Religions.» American Indian Quarterly 21:3 (Summer 1988).
 «The Lord Who is Master of Yoga.» Indica 25:1 (March 1988).
 «Bibliography of Conservative Christian Literature on the New Age Movement.» Santa Barbara Center Occasional Paper #2 (1989).
 «Misrepresentations of the Sikh Tradition in World Religion Textbooks.» In Jasbir Singh Mann and Harbans Singh Saraon, eds., Advanced Studies in Sikhism. Irvine: Sikh Community of North America, 1989.
 «Assessing the Impact of Indian Captivity on the Euro-American Mind: Some Critical Issues.» Connecticut Review 11:2 (Spring/Summer 1989).
 «The Cult Controversy and the New Religions: A Recommended Annotated Bibliography of Books in Print.» Santa Barbara Center Occasional Paper #1 (1989).
 «Apostates and the Legitimation of Repression: Some Historical and Empirical Perspectives on the Cult Controversy.» Sociological Analysis 49:4 (Winter 1989).
 «‘Mind-Forged Manacles’: Anti-Catholic Convent Tales in the Context of the American Captivity Tale Tradition.» Mid-America 71:3 (October 1990).
 «‘Savages of the Seas’: Barbary Captivity Tales and Images of Muslims in the Early Republic.» American Culture 13:2 (Summer 1990).
 «Images of Traditional African Religions in World Religions Textbooks.» Religion 20 (1990).
 «The Racial Fall Myth.» Excursus 2:1 (Spring 1990).
 «Native American Prophets.» In Timothy Miller, ed., When Prophets Die: The Postcharismatic Fate of New Religious Movements. Albany: State University of New York Press, 1991.
 «Images of Captive Rape in the Nineteenth Century.» Journal of American Culture 15:2 (Summer 1992).
 «Imagining India: The Influence of Hinduism on the New Age Movement.» (co-authored with Andrea Grace Diem.) In James R. Lewis and J. Gordon Melton, eds., Perspectives on the New Age. Albany: State University of New York Press, 1992.
 «The New Age.» (co-authored with J. Gordon Melton.) Syzygy: Journal of Alternative Religion and Culture 1:3 (1992).
 «The Sacred Other, Human Others, and Indian Captivity Tales.» International Journal of Comparative Religion 1:3 (1992).
 «Approaches to the Study of the New Age.» In James R. Lewis and J. Gordon Melton, eds., Perspectives on the New Age. Albany: State University of New York Press, 1992.
 «‘Poisonous Tenets’: Religious Insanity Past and Present.» Syzygy: Journal of Alternative Religion and Culture 1:2 (1992).
 «‘The Convent’s Doom’: Anti-Catholic Narratives and the Destruction of the Charlestown Nunnery.» Syzygy: Journal of Alternative Religion and Culture 3:3-4 (Summer/Fall 1994).
 «‘Living Fossils’: Evolutionary Images of American Indian Religions in World Religions Textbooks.» American Indian Religions 1:2. 1994.
 «Child Abuse at Waco.» In James R. Lewis, ed. Sex, Slander, and Salvation: Investigating The Family/Children of God. Stanford: CAP, 1994.
 «The ‘Cult’ Stereotype as an Ideological Resource in Social Conflicts: A Case Study of the Movement of Spiritual Inner Awareness.» Syzygy: Journal of Alternative Religion and Culture 3:1-2 (Winter/Spring 1994).
 «Showdown at the Waco Corral: ATF Cowboys Shoot Themselves in the Foot.» InJames R. Lewis, ed. From the Ashes: Making Sense of Waco. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 1994.
 «Fanning the Flames of Suspicion: The Case Against Suicide at Waco.» In James R.Lewis, ed. From the Ashes: Making Sense of Waco. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 1994.
 «Elite Religious Movements and the Politics of Legitimation.» Syzygy: Journal of Alternative Religion and Culture 3:1-2 (Winter/Spring 1994).
 «Self-Fulfilling Stereotypes, the Anticult Movement, and the Waco Confrontation.» In Stuart A. Wright, ed. Armageddon in Waco: Critical Perspectives on the Branch Davidian Conflict. Chicago, University of Chicago Press, 1995.
 «American Indian New Religions.» In Timothy Miller, ed. America’s Alternative Religions. State University of New York Press, 1995. 
 «Works of Darkness.» In James R. Lewis, ed. Magical Religion and Modern Witchcraft. Albany, NY: State University of New York Press, 1996.
 «The Prophet Motive: Taking Religious Experience Seriously in the Interpretation of New Religious Movements.» Syzygy: Journal of Alternative Religion and Culture 6 (1997).
 «Clearing the Planet: Utopian Idealism and the Church of Scientology.» Syzygy: Journal of Alternative Religion and Culture 6 (1997).
 «Frank Buchman» American National Biography. Oxford University Press, 1999.
 «Edgar Cayce» American National Biography. Oxford University Press, 1999.
 «Gerald Heard» American National Biography. Oxford University Press, 1999.
 «L. Ron Hubbard» American National Biography. Oxford University Press, 1999.
 «True Lies: Forging and Re-forging the Jesus-in-India Legend.» Journal of the Society for the Study of Metaphysical Religion 6:4. (Fall 2000) 
 «Sect-Bashing in the Guise of Scholarship.» Marburg Journal of Religion 5:1. (July 2000)
 «Science, Religion and UFOs.» Journal of the Society for the Study of Metaphysical Religion. (Fall 2001)
 
 «Diabolical Authority: Anton LaVey, The Satanic Bible and the Satanist Tradition.» Marburg Journal of Religious Studies 7:1. (2002)
 Selected entries in J. Gordon Melton and Martin Baumann, eds. Religions of the World: a Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices. ABC-Clio, 2002. 
 «The Satanic Bible and the Satanic Panic.» Syzygy: Journal of Alternative Religion and Culture 11 (2002)
 «Legitimating Suicide: Heavens Gate and New Age Ideology.» In Christopher Partridge, ed. UFO Religions. London: Routledge, 2003. 
 «New Religion Adherents: An Overview of Anglophone Census and Survey Data.» Marburg Journal of Religious Studies 9:1. (2004)
 Selected entries in Christopher Partridge. Encyclopedia of New Religions. Lion, 2004.
 «The Solar Temple ‘Transits’: Beyond the Millennialist Hypothesis.» In James R. Lewis and Jesper A. Petersen, eds. Controversial New Religions. Oxford University Press, 2005. 
 «The Pagan Explosion.» In Hannah E. Johnston and Peg Aloi, eds. The New Generation Witches: Teenage Witchcraft in Contemporary Culture. Hamshire, UK: 2007.
 «Science and the New Age.» In James R. Lewis and Daren Kemp, eds. Handbook of the New Age. E.J. Brill, 2007. 
 «Infernal Legitimacy.» In Jesper Aagard Petersen, ed. Contemporary Religious Satanism. Ashgate, 2008.
 «Celts, Druids and the Invention of Tradition.» In James R. Lewis and Meredith Pizza, eds. Handbook of Modern Paganism. E. J. Brill, 2008. 
 «Did Jesus Die for Our Karma? Christology and Atonement in a Contemporary Metaphysical Church.» In Olav Hammer, ed. Alternative Christs. Cambridge University Press, 2009.
 «The Growth of Scientology and the Stark Model of Religious ‘Success.’» In James R. Lewis, ed. Scientology. Oxford University Press, 2009. 
 «The Science Canopy.» Temenos 46:1, 2010.
 «How Religions Appeal to the Authority of Science.» In James R. Lewis and Olav Hammer, eds. Religion and the Authority of Science. Brill, 2010
 «The Church of Scientology.» In Mikael Rothstein and Olav Hammer, eds. The Cambridge Companion to New Religious Movements, Forthcoming, Cambridge University Press.
 «Autobiography of a Schism.» Marburg Journal of Religion, Vol. 15. 2010
 «Fit for the Devil: Toward an Understanding of ‘Conversion’ to Satanism.» International Journal for the Study of New Religions. 1:1. 2010.

Рецензии 

 Review of Chris Mathews, Modern Satanism: Anatomy of a Radical Subculture. In the Alternative Spirituality and Religion Review 1:1 (2009).
 Review of Sabina Magliocco, Witching Culture. In The Pomegranate: The International Journal of Pagan Studies. 7:2 (2005).
 Review of Bradley C. Whitsel, The Church Universal and Triumphant: Elizabeth Clare Prophet’s Apocalyptic Movement. In the Journal for the Scientific Study of Religion 43:4 (2004).
 Review of David Ritchie, UFO: The Definitive Guide to Unidentified Flying Objects and Related Phenomena. Syzygy: Journal of Alternative Religion and Culture 3:1-2 (Winter/Spring 1994).
 Review of Alice Beck Kehoe, The Ghost Dance: Ethnohistory and Revitalization. In the  14:4 (1990)
 Review of David H. Bennett, The Party of Fear: From Nativist Movements to the New Right in American History. Excursus 1:3 (Fall 1989).
 Review of Clifford E. Trafzer, ed., American Indian Prophets.  13:3 (Summer 1989).
 Review of Larry E. Tise, Proslavery: A History of the Defense of Slavery in America, 1701—1840. Excursus 1:1 (Fall 1988).

Издания на русском языке

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Университета Тромсё

Религиоведы США
Исследователи новых религиозных движений
Исследователи сатанизма